Station Sydenham (Noord-Ierland)
Station Sydenham (Londen)
Station Sydenham Hill
Station Sydenham (Sydney)